Le journal Les Nouvelles était un quotidien français avec lequel collabora Alexandre Dumas, qui eut une brève existence de 1865 à 1866.

Histoire 

Le journal Les Nouvelles est fondé le  par M. Leraillé, marchand de porcs dans l'Orne qui avait fait fortune dans le commerce. Les bureaux sont dans l'immeuble de l'un de ses commerces, le Comptoir des Coupons, au 7 de la rue Saint-Marc à Paris. Le quotidien souhaitait faire concurrence au Petit Journal, fondé en 1863 par Moïse Millaud. La direction en est confiée à Jules Noriac.

Pour assurer le succès du journal, une équipe d'écrivains et chroniqueurs connus est recrutée : Alexandre Dumas père, Jules Noriac, Alphonse de Launay, Charles Bataille, Albert Glatigny (Fantasio), Ernest d’Hervilly et J. Denizet.

C'est dans ce journal que paraît en feuilleton Le Comte de Moret d'Alexandre Dumas, roman qui se passe au temps du cardinal Richelieu (republié en 2008 sous le titre Le Sphinx rouge).

Charles Virmaître note en 1888 dans son livre Paris-canard : « C’était un journal gai, bien informé, bien administré par Ch. Henry ; il est inexplicable qu’il n’ait pas eu de succès. »

Ne rencontrant pas le succès escompté, le dernier numéro des Nouvelles sort le .

Notes et références 
 Charles Virmaître, Paris-canard, A. Savine, Paris. 1888.

Presse quotidienne nationale disparue en France
Alexandre Dumas